Le tournoi de tennis du Languedoc-Roussillon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Montpellier du 11 au .

Elena Likhovtseva remporte le simple dames. En finale, elle bat Dominique Monami, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Meredith McGrath et Claudia Porwik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Languedoc-Roussillon
 Saison 1993 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Languedoc-Roussillon
Tennis en France en 1993
Tennis en octobre 1993